Роберт де Фьенн (; ок. 1308/1309 — ок. 1384), известный как Моро де Фьенн (Moreau de Fiennes) — сеньор де Фьенн и де Тенгри, коннетабль Франции.

Начало карьеры 

Сын Жана де Фьенна, сеньора де Фьенн и де Тенгри, и Изабеллы Фландрской.

В 1340 в составе армии Жана I д'Арманьяка командовал отрядом из 4 рыцарей и 23 оруженосцев, участвовал в походе к Сент-Омеру, осаждённому Робертом III д'Артуа.

В 1342 участвовал в походе герцога Нормандского в Бретань, в 1343—1344 — в Гасконь. В 1347 вместе с графом де Монбельяром и Ги де Нелем был назначен капитаном Сент-Омера, в районе которого сражался с английскими и фламандскими отрядами, совершавшими набеги на Артуа.

Поскольку крепости в своих владениях, располагавшихся на франко-фламандской границе, Роберу приходилось оборонять, в основном, за свой счёт, он был вынужден занимать деньги у ломбардцев, и в 1346 представил состояние своих дел на рассмотрение короля. В феврале 1347 Филипп VI списал с него эти долги, но взамен Робер был вынужден отказаться от денег, которые казна должна была ему за годы службы, и обязан в кампанию 1349 три месяца воевать, содержа за свой счёт отряд из 30 всадников.

В 1349/1350 участвовал в неудачной попытке губернатора Сент-Омера Жоффруа де Шарни хитростью овладеть Кале, и выдержал тяжёлый бой с англичанами, прикрывая отступление основных сил.

В 1350—1355 воевал с англичанами в северных провинциях под командованием Жоффруа де Шарни и маршала Арнуля д'Одрегема. В 1355 отличился при взятии Бретея, за что король пожаловал ему Бельфонтен в графстве Булонь.

Коннетабль Франции 

В сентябре 1356 находился в королевской армии в Аквитании и присутствовал на военном совете, решившем дать битву при Пуатье. О его участии в сражении ничего не известно, но после гибели в бою Готье де Бриенна Робер де Фьенн был назначен на освободившийся пост коннетабля.

В 1357 участвовал в переговорах с Карлом Злым, предлагавшим дофину Карлу совместную осаду Парижа, где поднял восстание Этьен Марсель.

В 1358 был назначен губернатором Пикардии, Вермандуа и Бовези; командовал войсками на севере и предотвратил попытку сторонников Карла Злого во главе с Жаном де Пекиньи с помощью измены овладеть Амьеном. В августе 1358 — апреле 1359 осаждал Жана де Пекиньи в крепости Сен-Валери-сюр-Сомм, и согласился предоставить гарнизону свободный выход, узнав о приближении наваррской армии Филиппа д'Эврё. Затем преследовал наваррцев, но действовал недостаточно энергично, и противник смог уйти в Нормандию.

В награду за оказанные услуги и в счёт пенсиона в 2 тыс. ливров, обещанного Филиппом VI, и который казна не могла выплатить из-за недостатка средств, дофин жалованной грамотой от 22 октября 1358 пожаловал Роберу замки, город, шателению и превотство Рибмон, близ Сен-Кантена, с годовым доходом в 1100 ливров, в пожизненное владение. Грамотой от 4 ноября Роберт приносил дофину оммаж за это владение и отказывался от обещанного пенсиона, который за прошедшие годы должен был составить значительную сумму.

В 1359 овладел Мелёном, захваченным наваррцами. После возвращения из Англии короля Иоанна оборонял Амьен от войска короля Эдуарда III, затем действовал в Бургундии. Не смог помешать взятию Тоннера, но защитил Осер и вернул несколько крепостей, захваченных англичанами.

Мир в Бретиньи 

В марте 1360, когда английский король подступил к Парижу, коннетабль, вместе с маршалом Бусико участвовал в мирных переговорах в Лонжюмо. Затем участвовал в подписании мира в Бретиньи 26 октября. По этому договору к Англии отходила крепость Марк в графстве Гин, принадлежавшая коннетаблю; он отказался её сдать и держал оборону против англичан. Робер де Фьенн был одним из заложников, отправившихся в Англию в качестве гарантии договора. Там он пробыл недолго, и уже в декабре был назначен губернатором Лангедока.

Большие компании и война с Англией 

В 1360—1361 вёл на юге военные действия против Больших компаний, в сентябре 1361 был сменён маршалом Одрегемом, направлен в Сент-Омер, затем в Бургундию, где с июля 1362 по апрель 1364 воевал с рутьерами.

19 мая 1364 участвовал в коронации Карла V в Реймсе. В 1365 при помощи Карла Злого и Филиппа Бургундского после тяжёлой осады овладел городом Шарите-сюр-Луар, захваченным рутьерами. В 1366—1367 действовал против англичан, нападавших на Пикардию и Артуа. В 1367 вместе с Оливье де Клиссоном выступил против рутьеров, вернувшихся из испанского похода и обрушившихся на Шампань и Пикардию; королевские войска выбили их оттуда, и из Бургундии, где наёмники пытались укрыться.

Отставка 

В 1369 неудачно осаждал Ардр, затем укрылся в своём замке Фьенн, где был осаждён 25-тыс. английской армией. В следующем году Робер де Фьенн, по словам Фруассара, «отягощённый годами и славой», подал в отставку с поста коннетабля и в сентябре 1370 был сменён Бертраном Дюгекленом.

Карл V назначил ему пенсион в 4 тыс. ливров; половину за счёт города Амьена, половину из казны. В 1360-х — 1370-х годах Робер судился с Шарлем де Три, графом де Даммартеном, и Ги II де Лавалем из-за земельных владений.

Семья 

1-я жена: Беатриса де Гавр (ум. ок. 1364), дама де Фокемберг, шателенша Сент-Омера, дочь N, сеньора де Гавр, и Элеоноры де Варенн

2-я жена (до 1365): Маргарита де Мелён, дочь Жана II де Мелёна, виконта де Мелёна, графа де Танкарвиля, и Жанны Креспен

Ни в одном из браков потомства не было, и обширные владения дома де Фьенн перешли к племяннице коннетабля Матильде де Шатильон, которая принесла их дому Люксембург-Линьи.

Примечания

Литература 

 Garnier E. Notice sur Robert de Fiennes, connétable de France (1320—1384) // Bibliothèque de l'école des chartes. 1852, Vol. 13, № 13, pp. 23–52

Ссылки 

 

Коннетабли Франции
Деятели Столетней войны
Дом де Фиенн
Принцы и сеньоры де Тенгри